

Geografia

Francja 
 Cassel – gmina

Kanada 
 Cassel – miejscowość

Niemcy 
 Cassel – dzielnica gminy Heckenbach, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Ahrweiler
 Cassel – dawna nazwa miasta Kassel

Republika Południowej Afryki 
 Cassel – miejscowość

Stany Zjednoczone 
 Cassel – jednostka osadnicza
 Cassel – miasto

Osoby 
 Gustav Cassel – szwedzki ekonomista
 Jean-Pierre Cassel – francuski aktor
 Seymour Cassel – amerykański aktor
 Vincent Cassel – francuski aktor

Zobacz też 
 Kassel
 Lamothe-Cassel